Gallaratese – di pertinenza della città varesotta di Gallarate
 Gallaratese – quartiere di Milano
 Gallaratese – territorio della Lombardia, comprendente il comune di Gallarate e alcuni comuni limitrofi
 Strada statale 341 Gallaratese – strada statale e provinciale italiana

Sport 
 Società Ginnastica Gallaratese – società polisportiva di Gallarate, in Lombardia
 Associazione Sportiva Dilettantistica Gallaratese – società calcistica italiana di Gallarate, in Lombardia
 Pallacanestro Gallaratese – società di pallacanestro italiana di Gallarate, in Lombardia
 Pro Patria Gallaratese G.B. – società calcistica italiana di Busto Arsizio, poi divenuta Aurora Pro Patria 1919